14 de Maio Esporte Clube é um clube brasileiro de futebol da cidade de Mirassol d'Oeste, no estado de Mato Grosso.

Campanhas de destaque

Estaduais 
  Campeonato Mato-Grossense 2ª Divisão: 1989.

Clubes de futebol de Mato Grosso